Alonso de Zorita, historien espagnol du , spécialiste de la Nouvelle-Espagne ;
Zorita (1915-2001), danseuse américaine,
 Zorita, commune espagnole d'Estrémadure.
 Zorita (groupe), groupe de musique néerlandais.